Vodnikova cesta je naziv več cest, poimenovanih po Valentinu Vodniku:
 Vodnikova cesta, Bohinjska Bistrica
 Vodnikova cesta, Ljubljana
 Vodnikova cesta, Velenje

Valentin Vodnik